Le Championnat de Belgique de football Division 3 1974-1975 est la  édition du championnat de troisième niveau national de football en Belgique. Il conserve le même format que la saison précédente, à savoir deux séries de 16 équipes, qui se rencontrent deux fois chacune pendant la saison. Les deux champions sont promus en Division 2, tandis que les deux derniers de chaque série sont relégués en Promotion.

Dans la série A, La Gantoise, reléguée pour la première fois au troisième niveau national, domine la saison de bout en bout, à peine concurrencée par les promus de Willebroek. Dans l'autre série, on assiste à un duel de clubs limbourgeois ente le Patro Eisden et Overpelt-Fabriek. Après avoir terminé quatre saisons de suite dans le top, le Patro décroche enfin les lauriers et remonte en Division 2.

La lutte pour le maintien est disputée dans les deux séries, lutte renforcée par la réduction programmée de la Division 1, qui passe de 20 à 19 clubs, entraînant une relégation supplémentaire en cascade dans les autres niveaux nationaux. Ainsi, en plus des deux derniers de chaque série, les équipes classées  doivent disputer un match de barrage pour désigner le cinquième descendant. En A, le K. SK Roeselaere est le plus faible et échoue à la dernière place. L'Excelsior Puurs finit avant-dernier, un point derrière un duo composé du K. SC Menen et du FC Denderleeuw, qui termine barragiste pour avoir remporté une victoire de moins. Dans la série B, le K. Helzold FC Zolder est à la traîne durant toute la saison et termine bon dernier avec seulement dix points. Il est accompagné en Promotion par le Stade Waremmien, tandis que la place de barragiste échoit à Dessel Sport, qui termine avec un point de moins qu'un groupe de cinq équipes.

Lors du barrage, Dessel se défait de Denderleeuw pour assurer son maintien en D3.

Clubs participants 
Les dénominations des clubs sont celles employées à l'époque. Les matricules renseignés en gras indiquent les clubs qui existent toujours en 2017-2018.

Série A 
{| class="wikitable sortable"
|+Clubs participant à la saison 1974-1975 du championnat de Division 3 - Série A
|-
! scope="col" style="background-color:" | #
! scope="col" style="background-color:" | Nom
! scope="col" style="background-color:" |  
! scope="col" style="background-color:" | Ville
! scope="col" style="background-color:" class="unsortable" | Stades
! scope="col" style="background-color:" | 
! scope="col" style="background-color:" | 
! scope="col" style="background-color:" | 
|- style="background:;"
| 1||Koninklijke Athletische Associatie Gent||align="center"|7||||Stade Jules Otten|| 1974-1975 ()||align="center"| saison||Division 2 
|-
| 2||  ||align="center"|  36 || Tournai ||  ||  1970-1971 () ||  saisons ||   Série B
|-
| 3||  ||align="center"| 56 || Menin ||  || 1968-1969 () ||  saisons ||   Série B
|-
| 4|| ||align="center"|  81 || Audenarde ||  || 1970-1971 () ||  saisons ||  Série B
|-
| 5||  ||align="center"| 90 || Alost ||  || 1966-1967 () ||  saisons ||   Série B
|-
| 6|| ||align="center"| 134 || Roulers || {{nobr|t Motje}} || 1960-1961 () ||  saisons ||   Série B|-
| 7||  ||align="center"| 225 || Zottegem ||  || 1971-1972 () ||  saisons ||   Série B|-
| 8||  ||align="center"| 535 || Lauwe ||  || 1965-1966 () ||  saisons ||   Série B|-
| 9||   ||align="center"|  1046 || Zele ||   ||  1973-1974 () ||  saisons||  Série B|-
|10||  ||align="center"| 3855 || Puurs ||  || 1967-1968 () ||  saisons ||   Série B|-
|11|| ||align="center"|  4549 || Jette ||  || 1972-1973 () ||  saisons ||  Série B|-
|12|| ||align="center"|  5647 || Denderleeuw ||  || 1973-1974 () ||  saisons ||  Série B|- style="background:;"
|13|| ||align="center"|  18 || Louvain ||  || 1974-1975 () ||  saisons || Prom. A |- style="background:;"
|14||  ||align="center"|  57 || Termonde ||   ||  1974-1975 () ||  saisons|| Prom. C |- style="background:;"
|15||  ||align="center"|  85 || Willebroek ||  || 1974-1975 () ||  saisons || Prom. C |- style="background:;"
|16|| ||align="center"| 6909|| Rotselaar ||  || 1974-1975 () ||  saison || Prom A ''
|-
|}

 Localisation des clubs 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Abréviations:DEN = FC DenderleeuwTER = K. AV DendermondeWIL = K. Willebroekse SV
</div>

 Série B 

 Localisation des clubs 

 Classements et Résultats 

 Série A 

 Classement final 

 Résultats des rencontres 
Avec seize clubs engagés,  sont au programme de la saison

 Série B 

 Classement final 

 Résultats des rencontres 
Avec seize clubs engagés,  sont au programme de la saison

 Désignation du « Champion de Division 3 » 
Le titre de « Champion de Division 3 » est attribué après une confrontation aller/retour entre les vainqueurs de chacune des deux séries.

Précisons que ce mini-tournoi n'a qu'une valeur honorifique et n'influe pas sur la montée. Les deux champions de série sont promus.

 Test-match pour désigner le  
Le FC Denderleeuw et le K. FC Dessel Sport, quatorzièmes dans leur série respective, doivent disputer un match de barrage pour désigner le cinquième club relégué en Promotion. Dessel l'emporte et assure son maintien en Division 3, Denderleeuw est relégué.

 Meilleurs buteurs 
 Série A : ?
 Série B : ?

 Récapitulatif de la saison 

 Admission et relégation 
Les deux champions, La Gantoise et le Patro Eisden, sont promus en Division 2. Ils y remplacent le Crossing Club de Schaerbeek, l'Union saint-gilloise et l'AS Eupen, relégué à cause de la réduction de la Division 1 de 20 à 19 clubs.

Les deux derniers de chaque série, l'Puurs Excelsior FC et le SK Roeselaere en Série A, le Stade waremmien et le Helzold FC Zolder en Série B, sont directement relégués en Promotion, ainsi que le FC Denderleeuw, battu en match de barrage. Ils sont remplacés par les champions des quatre séries de Promotion, à savoir le KHO Merchtem, le SK Bree, le R. FC sérésien et le RC Tirlemont.

 Débuts en Division 3 Quatre clubs font leurs débuts en Division 3 cette saison. Ils portent à 229''' le nombre de clubs différents ayant évolué à ce niveau.

 La K. AA Gent est le  club de la province de Flandre-Orientale à évoluer à ce niveau. 
 Le Zonhoven FC V&V est le  club de la province de Limbourg à évoluer à ce niveau. 
 La R. JS Bas-Oha est le  club de la province de Liège à évoluer à ce niveau.
 Le VC Rotselaar est le  club de la province de Brabant à évoluer à ce niveau.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football de troisième division
D3
D3